Николай Николаевич Зимич (род. 26 февраля 1984) — белорусский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 26 февраля 1984 года.

После окончания школы в 2000 году поступил в Оршанский медицинский колледж. Много выступал на сцене колледжа в театральной самодеятельности. После окончания медицинского колледжа некоторое время работал фельдшером.

В 2006 году поступает в Белорусская государственная академия искусств на театральный факультет — курс В. В. Котовицкого.

В 2010 году окончил БГАИ по специальности актёр театра и кино.

Профессиональный клоун-мим, прекрасно владеет искусством пантомимы. На увлечение пантомимой повлияли выступления русского актёра Леонида Енгибарова и техника французского актёра пантомимы Марселя Марсо.

В 2010 году Н. Зимич совместно с актёром Игорем Сизовым создает театр-пантомимы «Улица Солнца».

Со спектаклями пластического-театра в 2013—2017-х годах выступал на фестивалях уличных театров Парижа, Варшавы и Барселоны. В Барселоне неоднократно выступают на знаменитой улице Рамбла.

В 2020 году открыл Речевую Онлайн-Школу «Пробуждение голоса».

Карьера

Работа на телевидении 
 С 2009 по 2011год работал телеведущим на канале Мир (телерадиокомпания) в передачах « История с Географией», « Партизанский Край».
 В 2013 году работал телеведущим канала СТВ (телеканал, Белоруссия) в передаче « Утро. Студия хорошего настроения».
 В 2014 году ведущий СТВ передачи «Поющие города»
 В 2015 году работал телеведущим канала ОНТ  рубрика «Ландшафтный дизайн», «Вечерний Минск».

Работа в театре 
С 2009 года и по сей день Николай Зимич работает артистом в Драматическом театре Белорусской Армии.
Художественный руководитель театра — Дударев, Алексей Ануфриевич

Роли в спектаклях 
 « Орфей и Эвридика» роль — Орфей
 «Порог» роль — Красовский
 « Ромео и Джульетта» роль — Ромео
 «Собака на сене» роль — Теодоро
 « Ревизор (комедия)» роль — Тяпкин -Ляпкин
 « Три сестры» роль — Андрей
 «Звездный час» роль — Сондерс
 «Снежная королева» роль — пират
 « Я твой офицер» роль — Солдат
 «Беда от нежного сердца» роль — Итальянец
 «Чума на оба ваши дома» роль — Бальтозар, лицо со шрамом
 « 20 минут с ангелом»
 « Воробьиная ночь» 
   
'''

Фильмография 
 2008 Любимая дочь папы Карло — студент
 2009 Дом — гл.герой (Короткометражный фильм Артема Лобача)
 2009 Сумерки — муж (Короткометражный фильм Артема Лобача)
 2010 У реки два берега Роль — Гена
 2011 У реки два берега-2 — Гена
 2012 Охота на гауляйтера — подпольщик
 2012 Провинциальная муза
 2013 КиндерВилейское привидение — Садовник
 2013 С чистого листа — Боря
 2014 Замок на песке — Арсений
 2014 Плюс Любовь — Хулиган
 2015 Бариста — Коля
 2015 Чёрная паутина — Сергей Малышев
 2016 Ключи — Портье
 2016 Следы на воде — партизан
 2017 Мои дорогие — Дмитрий Исаев
 2017 Мухтар . Новый след — Сорокин
 2017 Пёс Рыжий — эпизод
 2018 Вокально-криминальный ансамбль — музыкант Золотаревского
 2018 Невозможная женщина — Антон
 2018 Нераскрытый талант-2 — Раскольников
 2018 Нераскрытый талант-3 актёр
 2018 Правила геймера
 2019 Сильная слабая женщина — сутенёр
 2020 Снежный ком — Виктор
 2020 Акушерка — Врач хирургии
 2021 Бывшие 
 2021 Казановы (в производстве) Женик

Ссылки 
 Личный сайт www.zimich.art
 Интервью Николай Зимич

Актёры Белоруссии